Hopkinsville (Kentucky)
Hopkinsville (Ohio)